Дарик може да се отнася за:

 Дарик радио, българско национално радио
 Дарик, древна персийска монета
 Дарик, село в Армения.